

Sigle 
 In inglese: For Your Information – "Per tua/vostra informazione"
 In inglese: For Your Interest – "Per tuo/vostro interesse"

Musica 
 FYI – singolo di Jin Au-Yeung del 2006

Libri 
 FYI – racconto scritto da Mort Castle, proposto nel 2006 per il Premio Bram Stoker al racconto (Short fiction)

Televisione
 FYI – rete televisiva statunitense

Altri progetti